Игуанодон — род растительноядных птицетазовых динозавров.
 (9941) Игуанодон — типичный астероид главного пояса.